Montserrat Corretger i Sàez (Reus, Baix Camp, 1950) és una historiadora de la literatura, escriptora i professora universitària catalana.

Es doctorà en filologia catalana i ha estat professora de literatura catalana a la Universitat Rovira i Virgili. Responsable de la col·lecció “Columna Rem” (1994-97) i de la “Revista del Centre de Lectura de Reus” entre els anys 2001 i 2003. Ha estat editora de Ildaribal el 1994, d'Alfons Maseras, i de Vida de Narcís Oller el 1996. L'any 1999 va col·laborar en l'edició de l'obra literària de Rovira i Virgili Siluetes de catalans. Segles XIX i XX, i el 2000 en Teatre de la natura. Teatre de la ciutat. S'ocupà de la investigació de l'exili posterior a la Guerra Civil Espanyola, i publicà epistolaris entre Salvat-Papasseit i Maseras. També ha treballat en estudis sobre Pere Calders i Rossinyol i Massimo Bontempelli, Joaquim Maria Bartrina i d'Aixemús, Joan Alcover, Joan Estelrich, Rovira i Virgili, Jaume Vidal Alcover, Josep Maria Prous i Vila, Narcís Comadira i Gabriel Ferrater, entre d'altres.

Publicacions  
 Alfons Maseras: intel·lectual d'acció i literat (Biografia. Obra periodística. Traduccions) (1995)
 L'obra narrativa d'Alfons Maseras (1996)
 La terra del llamp. Paisatges i gent de Reus i el Baix Camp (1998)
 Ferran de Querol i de Bofarull i Torredembarra (2006)

Referències 

Historiadors de la literatura catalans
Historiadors reusencs
Professors de la Universitat Rovira i Virgili
Escriptors reusencs en català
Escriptors del Baix Camp contemporanis en català
Filòlegs catalans del sud contemporanis
Historiadors catalans del sud contemporanis
Professors de català
Naixements del 1950